Vince Ventura peut faire référence à :

  (1917-2001), un joueur de baseball
 Vince Ventura, un catcheur et cascadeur français
 Vince Ventura, un personnage de fiction dans la série télévisée Vendredi 13